Haris Seferović (Sursee, Luzern kanton, 1992. február 11. –) bosnyák származású svájci válogatott labdarúgó, a török Galatasaray csatárja kölcsönben a portugál Benfica csapatától.

Pályafutása

Statisztikái

Klubcsapatokban 
Legutóbb frissítve:2021. május 23-án lett.

A válogatottban

Góljai a válogatottban

Jegyzetek

További információk 
Haris Seferović a transfermarkt honlapján
Haris Seferović a soccerbase honlapján

Svájci labdarúgók
Labdarúgócsatárok
1992-ben született személyek
Élő személyek
A Luzern labdarúgói
A Grasshoppers labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
A Neuchâtel Xamax labdarúgói
A Lecce labdarúgói
A Novara labdarúgói
A Real Sociedad labdarúgói
Az Eintracht Frankfurt labdarúgói
A Benfica labdarúgói
A Galatasaray labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Serie B labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A Primeira Liga labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2016-os Európa-bajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2022-es világbajnokság labdarúgói